Häfker ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Häfker (1873–1939), deutscher Schriftsteller
 Johann Häfker (1885–1948), deutscher Politiker (NSDAP)